André Paus – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Marcus Paus – compositore norvegese